Forró Pál, háportoni (1570?–1624?) író
 Forró Pál, Friedmann (1884–1942) író, forgatókönyvíró